Arville, village de la commune de Saint-Hubert, Province du Luxembourg
 Arville, hameau de la commune de Gesves, Province de Namur

 Arville, commune française de Loir-et-Cher
 Arville, commune française de Seine-et-Marne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France